Hans Rosenfeldt (Rosenfält, Rosenfelth), död sannolikt 1588 i Stockholm, var en svensk guldsmed av nordtysk börd.

Rosenfeldt kom i det svenska hovets tjänst omkring 1533 och utförde arbeten för såväl Gustav Vasa som Erik XIV och Johan III. Bland hans mer kända arbete är Sankt Eriks skrin i Uppsala domkyrka som han utförde på uppdrag av Johan III 1574-1579. Troligen har skrinets dekor formgivits av arkitekten Willem Boy.

Tryckta källor
Svenskt konstnärslexikon del IV sid 525-526 , Allhems Förlag, Malmö. 

Svenska guldsmeder
Män
Födda okänt år
Avlidna 1588